Володимир Ільїн:
 Ільїн Володимир Адольфович (н. 1947) — російський актор театру та кіно; син Ільїна А.О..
 Ільїн Володимир Олександрович (1928–2014) — радянський та російський математик, академік РАН.
 Ільїн Володимир Олексійович (1871 — ?) — член Державної думи I скликання від Херсонської губернії.
 Ільїн Володимир Васильович:
 Ільїн Володимир Васильович (1928–2009) — радянський футболіст, тренер.
 Ільїн Володимир Васильович (1938–2006) — радянський та російський кінооператор
 Ільїн Володимир Васильович (н. 1949) — український філософ.
 Ільїн Володимир Георгійович (1939) — український науковець, поет, перекладач.
 Ільїн Володимир Іванович (н. 1950) — російський соціолог.
 Ільїн Володимир Львович — російський актор, кінопродюсер, громадський діяч. 
 Ільїн Володимир Миколайович:
 Ільїн, Володимир Миколайович (1891–1974) — російський філософ, богослов, літературний та музичний критик та композитор.
 Ільїн, Володимир Миколайович (н. 1945) — радянський та російський кардіохірург.

Псевдонім 
 Володимир Ільїн (В. Ільїн, Вл. Ільїн) — один із псевдонімів Володимира Ілліча Леніна.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок